Taylor Hayes (nascida em 14 de janeiro de 1975, em Grosse Pointe) é o nome artístico de uma atriz pornográfica norte-americana.

Prêmios
 1999 AVN Award - Best Group Sex Scene, Film (The Masseuse 3)
 2000 XRCO Award - Best Actress, Single Performance (Jekyll & Hyde)
 2001 AVN Award - Best Actress, Filme (Jekyll & Hyde)
 2001 XRCO Award - Best Actress, Single Performance (Fade to Black)
 2002 AVN Award - Best Couples Sex Scene, Film (Fade to Black)
 2002 AVN Award - Best Group Sex Scene, Film (Fade to Black)

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Grosse Pointe